Игорь Тарасов:
* Тарасов, Игорь Александрович (род. 1970) — руководитель администрации города Пятигорска (2006) .
 Тарасов, Игорь Сергеевич (род. 1988) — латвийский футболист.
 Тарасов, Игорь — российский музыкант («Элизиум», «Лампасы»).